Terneuzen –- gmina w prowincji Zelandia w Holandii. Według spisu ludności z 1 maja 2013 roku gmina liczy 54 730 osób. Siedzibą władz jest Terneuzen. Zarządzającym jest Jan Lonink.

Miasta i wsie gminy

Przypisy 

Gminy w prowincji Zelandia
Terneuzen (gmina)